Поселение Варварина Гора — стоянка эпохи позднего палеолита, один из древнейших позднепалеолитических памятников Забайкалья. Здесь были обнаружены следы пребывания древнего человека, архаичный инвентарь жилища (всего 1488 предметов), а также культовое захоронение. Приблизительный возраст составляет 30 — 45 тыс. лет. Поселение Варварина гора одно из первых задокументированных мест пребывания человека в этих краях, относиться к числу древнейших в Восточной Сибири.

Является памятником природы регионального значения, объект археологического наследия.

Географическое положение 
Находится в Заиграевском районе Республики Бурятия в 4 км на север от села Старая Брянь, на левобережье реки Брянка, в пределах одного километра от автодороги между Старой и Новой Брянью в местности Страшная падь, у подножия скальных выходов горы.

Памятник отличается своим местоположением. Он находится не на речной террасе, как большинство подобных памятников, а на конусе выноса, в глубине долины, под покрытием скалистой возвышенности — Варвариной Горы на высоте 50 — 55 м над уровнем воды реки Брянки на южной экспозиции присклонового шлейфа.

История исследований 
Памятник был открыт в 1961 году при строительных работах, но впервые был осмотрен исследователями (Д. Б. Базаровым и Е. А. Хамзиной) лишь в 1964 году. 

Первые раскопки в 1973—1978 года проводила экспедиция Саянского отряда Северо-Азиатской комплексной экспедиции Института истории, филологии и философии (ИИФиФ) СО АН СССР под руководством А. П. Окладникова. 

Во время раскопок, в 1976 году рядом с памятником, примерно в 5 км от дороги, на скалистом останце А. П. Окладниковым, В. И. Молодиным и А. К. Конопацким также были открыты наскальные рисунки петроглифа Варварина гора относящиеся к бронзовому веку. Первоначально они были описаны под названием «Гора Голубинка», но после выявления существенного расхождения в зафиксированных при калькировании изображений отнесены к поселению Варварина гора.

Примерно в это же время, экспедиция под руководством И. В. Асеева, проводившая раскопки в 1972—1976 годах неподалеку от Варвариной горы, открыла древнемонгольское захоронение датируемое развитым средневековьем. 

В 1986 году комплекс исследовали А. П. Деревянко и В. Т. Петрин.

Следующие крупные раскопки экспедиции археологического отряда бурятского института общественных наук СО АН СССР (ныне — Институт монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН) под руководством Л. В. Лбовой в 1991—1994 годах выявили здесь три разновременных комплекса палеолитического возраста.

В 2010 году памятник был обследован археологическим отрядом НПЦ охраны памятников под руководством Б. А. Базарова.

Описание

Поселение 
Первоначально комплекс Варварина гора рассматривался А. П. Окладниковым как единое целое, но в процессе исследования был разделен на три педокомплекса, которые выделялись по разрушенным почвенным горизонтам. В разрезе археологического раскопа были встречены четыре культурных слоя (в четырех разновозрастных литологических горизонтах), которые накапливались в пределах 17,0 — 18,0 тыс. лет назад (верхний слой), 25,0 — 10,3 тыс. лет назад (слой 3) и 43 — 33 тыс. лет назад (слой 4). Культурные слои были зафиксированы на глубине от 0,5 до 2,5 метров. Раскопки (слой 2) вскрыли остатки палеолитического жилища возрастом 28 — 32 тыс. лет до н. э. Л. В. Лбова предполагает, что раскопом были выявлены два жилища, которые были вытянуты длинной осью по линии склона. Контуры жилищ прослеживаются по опорным камням, образующим дуги. Л. В. Лбова датирует второй слой периодом липовско-новоселовского потепления каргинского межледниковья.

В разное время культурная интерпретация памятника была разной. А. П. Окладников относил её к мустьерскому времени. З. А. Абрамов и М. В. Константинов рассматривали материалы стоянки как ранневерхнепалеолитические. А. П. Деревянко и В. Т. Петрин называли «переходной» от мустье к раннему верхнему палеолиту. Л. В. Лбова в 1990 годах предполагала, что по изученным данным можно квалифицировать комплекс как верхнепалеолитический с незначительными долями архаичных элементов.

Останки древнего поселения перекрыты толщей чередующихся щебнистых слоев и супесей делювиально-пролювиального происхождения, что свидетельствует о неоднократной смене климатических условий. Здесь в условиях часто меняющегося климата располагалось поселение охотников. Среди фаунистических остатков были отмечены кости гигантского оленя, мамонта, лошади, шерстистого носорога, кулана, кяхтинского винторога, бизона, байкальского яка, зайца, волка, сурка, лисицы, архара или сибирского козла, но основную массу костей животных, обнаруженных при раскопках, составляли кости носорога и лошади. Обилие остатков носорогов характерно для Забайкалья, где именно носорог был ведущим представителем фауны этого времени, а не мамонт. Это соответствует сложившимся представлениям о соотношении плейстоценовых видов животных в Забайкалье. Подавляющая масса не только трубчатых костей, но и эпифизов, была расколота, что свидетельствует о том, что временами обитатели поселений испытывали голод и вынуждены были вываривать раздробленную кость (в берестяных сосудах раскалёнными камнями). Расчленение туш животных, очевидно, происходило на месте охоты, так как были обнаружены только разрозненные кости особей животных, при этом наименее пригодные части не транспортировались.

Раскопки выявили характерную для палеолитического жилища картину. В пределах площадки, чётко ограниченной выкладками из камней и вырытыми, древними обитателями этих мест, неглубокими ямами располагались кости животных и обработанный камень (нуклеусы, пластины, отщепы, скребловидные инструменты, ножи). А. П. Окладниковым было предположено, что часть ям служила хранилищами-кладовками. Одна из них имела выстланные камнями стенки и дно, а в заполнении оказался череп хищников и целые не расщеплённые трубчатые кости лошади. По аналогии с находками, найденными в других местах, А. П. Окладников предположил, что это культовое захоронение головы хищника, сопровождаемое жертвенным приношением костей лошади.

Каменный инвентарь жилища характеризуется леваллуазскими чертами. Имеются одно- и двух площадные (самые лучшие) леваллуазские нуклеусы. Пластины имеют правильные очертания, они широкие и в основном массивные. Многие из них по краям оформлены ретушью. Часть нуклеусов сработано до состояния микроформ. Особо отмечен типично мустьерский по форме и ретуши остроконечник треугольных очертаний, а также массивные скребловидные инструменты, включая один бифас. Из отщепов изготовлены скребла, скребки, проколки, ножи, долотовидные орудия, из пластин — остроконечники, концевые скребки, резцы бокового типа. В составе орудийного набора наиболее многочисленны обушковые ножи. Обнаружен полудиск из мягкого камня, предположительно, обломок украшения. Изделия из кости представлены двумя небольшими шиловидными остриями, а также обнаружена тонкая лопаточка, фрагмент обработанного бивня и возможно, игольники из фрагментов полых костей. Только в находках 2-го уровня Варвариной Горы зафиксированы единичные находки подпризматических микронуклеусов и несколько микропластин.

Найденные леваллуазские нуклеусы составляют 10 — 11 % от общего числа нуклеусов, в основном же здесь употреблялась иная техника — подпризматическая, которая является развитием леваллуазской. Разночтения в сравнение двух схем развития палеолита в Забайкалье, предложенные А. П. Окладниковым и М. В. Константиновым, в том что одни и те же технокомплексы могут быть отнесены как к леваллуазской среднепалеолитической технологии, так и к подпризматической верхнепалеолитической, стало возможно благодаря широкому толкованию понятия «леваллуа», предлагавшимся А. П. Окладниковым. Поэтому все нуклеусы для крупных пластин, с заметными следами латеральной подправки, включались в число леваллуазских нуклеусов.

Всего коллекция артефактов насчитывает 1488 предметов. 327 экземпляров относится к орудийным наборам. Основная часть находок хранится в фондах Института археологии и этнографии СО РАН и в лаборатории археологии Иркутского государственного университета. 12 предметов были переданы из Новосибирска в лабораторию археологии Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН (хранится в Музее БНЦ СО РАН).

По ярко выраженным леваллуазским чертам архаичного инвентаря, исследователями был сделан вывод, что поселение относиться к числу древнейших в Восточной Сибири, этому также свидетельствует и близость его инвентаря и фауны с другими находками в долине реки Уды. Поселение относится к зырянской стадии четвертичного периода, что предшествовало палеотическим памятникам Сибири времени Сартанского оледенения.

Полученный материал по поселению Варварина Гора внёс существенный вклад как в периодизацию палеолитических памятников Сибири, так и в представление о бытовом укладе и культуре палеолитического человека в Северной Азии.

Могильник 

Также недалеко у подножия Варвариной горы, в залесённой части сопки на седловинах и склонах западной экспозиции первой к дороге возвышенности на высоте 45—50 м, было обнаружено древнемонгольское захоронение X—XII веков. Памятник представлен захоронениями в деревянных колодах, которые покрыты кусками скальной породы. И. В. Асеевым было исследовано 9 погребений, в 6 были найдены человеческие останки. Сохранилось 18 надмогильных кладок, не подвергавшихся раскопкам. Является объектом культурного наследия России федерального значения, памятник археологии.

Петроглифы  
Кроме того у подножия горы, на скалистом останце (высотой 10 — 15 метров) с сильно выветренной кристаллической поверхностью, сложенном из крупнозернистого розового гранита, были найдены древние рисунки, выполненные красной охрой, нанесённые на нижних отвесных плоскостях — по высоте от 10 см до 2,5 м от земли. Во время калькирования рисунков они были в плохой сохранности и выявлялись только при увлажнении поверхности скалы. Охра сильно выцвела и приобрела нежно-малиновую, схожую с цветом скал окраску. Часть рисунков уже была уничтожена вследствие осыпания чешуек гранита. Другая часть сохранилась благодаря небольшим карнизам над ними.

Все изображения характерны для «селенгинской» группы петроглифов Забайкалья, но основное отличие в их многоинформационности. Петроглифы связаны единой сюжетной линией и одновременно единокультурны. Выделяют три основные группы рисунков (Композиции I, II, III), расположенных несколько удаленно друг от друга. Некоторые изображения бывает трудно отличить, где человек, а где изображена птица, так как очень бывают похожи. 

Основные сюжеты представлены в виде:

 горизонтального распределения фигур людей, птиц, животных, включая лошадей и всадников;
 пятен охры;
 сцены человека и лошади, взятой под уздцы;
 четыре фигуры людей в оградке и в окружении пятен;
 фигуры птиц в сочетании с солнечными символами;
 оградами, заполненными пятнами;
 и другие.
Памятник археологии петроглифы Варварина Гора имеет статус выявленного объекта археологического наследия.

Охранный статус 
Состоит на государственной охране в соответствии с Постановлением Совета Министров Бурятской АССР № 379 от 29 сентября 1971 года.

Постановлением Совета министров Бурятской АССР № 378 от 2 декабря 1981 г. признана памятником природы регионального значения.

Согласно Постановлению правительства Республики Бурятия от 04 июня 2019 года № 292 площадь поселения — 56,8 га, площадь охранной зоны 120 га.

Легенда происхождения названия 
Существует легенда, что в одной из заиграевских деревень объявилась женщина по имени Варвара, которую местные жители посчитали колдуньей и изгнали из села. Поскитавшись по соседним деревням в надежде найти приют, она поселилась на одной из вершин Страшной пади. Пребывала она в полном отшельничестве, жила в небольшой пещере, а позже построила себе маленький дом. Её жизнь в отшельничестве, только укрепило местных в мысли о том, что изгнанница как-то связана с нечистой силой. Потому они стали называть её ведьмой, а одну из вершин Страшной пади, где проживала колдунья, прозвали Ведьминой или Варвариной по её имени.

Примечания

Литература 
 Книги
 
 
 
 
 
 

 Статьи
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Памятники природы Бурятии
Археологические объекты Бурятии
История Бурятии
Культура Бурятии
Петроглифы России
Петроглифы Азии
Заиграевский район